Adam Anderson kan syfta på:

 Adam Anderson (omkring 1693–1765), skotsk nationalekonom
 Adam Anderson (1783–1846), skotsk fysiker
 Adam Anderson, lord Anderson (omkring  1797–1853), skotsk domare
 Adam Anderson (född 1984), medlem av den brittiska synthpopduon Hurts

Se även 
 Adam Andersson